Малое Песьяново — деревня в Мокроусовском районе Курганской области. Входит в состав Сунгуровского сельсовета.

Находиться на берегу озера. Автобусное сообщение.

В 2017 деревня сильно пострадала от урагана.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мокроусовского района